Interstitial (‚Unterbrechung, Zwischenraum‘) bezeichnet: 
 Hyporheisches Interstitial, Lebensraum dicht neben und unter Fließgewässern
 Uferfernes Interstitial, Lebensraum neben dem hyporheischen Interstitial
 Mesopsammon, Lebensraum zwischen Sandkörnern
 Interstitial, Form der Internetwerbung; siehe Internetwerbung#Interstitials
 Interstitial, Atom, das sich nicht am regulären Gitterplatz befindet; siehe Zwischengitteratom 

Siehe auch:
 Interstitium